Teutonia steht für:

 eine im Hochmittelalter gängige Bezeichnung für das aus dem Ostfrankenreich hervorgegangene deutsche Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches
 eine im Hoch- und Spätmittelalter übliche lateinische Bezeichnung für die Deutschen
 Teutonia Kinderwagenfabrik in Hiddenhausen
 Teutonia Fracht- und Assekuranzkontor GmbH der Possehl-Gruppe
 Teutonia Misburg Portland-Cementwerk, Teil der Zementindustrie bei Hannover
 Grube Teutonia, eine Eisengrube in Bergisch Gladbach
 (1044) Teutonia, ein 1924 entdeckter Asteroid
 Teutonia-Orden, 1841 in Texas gegründete Vereinigung deutscher Einwanderer
 Teutônia, von deutschen Einwanderern 1858 gegründeter Ort in Brasilien
 Teutonia (Verein), Verein der Deutschen in Istanbul, 1847 u. a. von Johann Robert von Capitain gegründet
 Nationalsozialistische Vereinigung Teutonia, 1924 in Detroit gegründete, dem Nationalsozialismus nahestehende Organisation deutscher Einwanderer

Teutonia ist der Name folgender Studentenverbindungen:

 AGT! Markomanno-Teutonia zu Greifswald
 AB! Marcho Teutonia
 ATV Teutonia zu Erlangen
 Berliner Burschenschaft Teutonia (1887–1950), heute aufgegangen in der Berliner Burschenschaft der Märker
 Burschenschaft Teutonia zu Czernowitz
 Burschenschaft Teutonia zu Düsseldorf
 Freiburger Burschenschaft Teutonia
 Burschenschaft Teutonia zu Hannover
 Burschenschaft Teutonia zu Innsbruck
 Burschenschaft Teutonia zu Jena
 Karlsruher Burschenschaft Teutonia
 Burschenschaft Teutonia zu Kiel
 Burschenschaft Teutonia zu Nürnberg
 Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg
 Wiener akademische Burschenschaft Teutonia
 Burschenschaft Teutonia-Germania zu Marburg
 Corps Palaeo-Teutonia Aachen (1867–1939 Teutonia Freiberg)
 Corps Teutonia Berlin (WSC)
 Corps Teutonia zu Dresden
 Corps Teutonia Marburg 
 Corps Teutonia Gießen 
 Akademisches Corps Teutonia zu Graz 
 Corps Teutonia zu Stuttgart
 Corps Teutonia-Hercynia zu Göttingen
 Corps Teutonia-Hercynia Braunschweig
 Corps Vandalia-Teutonia Berlin
 Corps Teutonia Halle (1814–1817 und 1853–1935), siehe Corps Saxonia Halle#Corps Saxonia Frankfurt am Main und Konstanz
 Corps Teutonia Zürich, 1882 Deckname des Corps Tigurinia Zürich
 GDSt Teutonia zu Zürich
 KDStV Teutonia im CV zu Freiburg im Uechtland (Schweiz)
 Landsmannschaft Franconia-Teutonia auf der Schanz zu Regensburg
 Landsmannschaft Teutonia zu Bonn
 Landsmannschaft Teutonia zu Heidelberg-Rostock
 Landsmannschaft Teutonia zu München
 Landsmannschaft Teutonia Würzburg
 Landsmannschaft Teutonia in Zürich (1860–1865), heute Corps Friso-Cheruskia Karlsruhe
 Landsmannschaft Teutonia-Mittweida zu Duisburg
 Landsmannschaft Rheno-Teutonia zu Bingen
 SV Teutonia zu Bielefeld
 SV Teutonia zu Chemnitz
 Teutsche Lesegesellschaft (Teutonia)
 TMV Teutonia 1876
 TT Teutonia zu Bremen
 TTV Teutonia zu Reutlingen
 TV Rheno-Teutonia zu Köln
 TV Teutonia zu Dortmund
 TWV Teutonia zu Karlsruhe
 TWV Teutonia zu Rosenheim
 TWV Teutonia zu Saarbrücken
 WTV Teutonia-Concordia zu Nienburg

Teutonia ist der Name folgender Schülerverbindungen:

 K.Ö.St.V. Teutonia zu Innsbruck
 PV Hamburgia-Teutonia zu Hamburg
 PBV! Teutonia Hamburgia zu Hamburg
 PB p.c.B! Teutonia zu Wolfsberg
 PV Pennälerschaft Teutonia zu Kiel
 PV Teutonia-Alemannia zu Offenburg
 PV Teutonia zu Lustenau zu Dornbirn
 PV Teutonia 1842 zu Rastatt

Teutonia ist der Name folgender Fußballvereine:

 FC Teutonia 05 Ottensen
 Lippstädter Spielverein Teutonia 08 (1908–1997), nach Fusion SV Lippstadt 08
 SV Teutonia 1901 Chemnitz (1901–1938), nach Fusion VfB Fortuna Chemnitz
 FC Teutonia Hirschlanden 1923 e.V, Fusballverein in Hirschlanden (Rosenberg)